Ronko kan syfta på:
Ronko, Taipalsaari, Södra Karelen, 
Ronko, Karleby, Mellersta Österbotten,  (0,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn